Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju za sezonu 2010./11. je osvojila Mladost iz Zagreba.

Sudionici 
 Concordia - Zagreb
 Zelina - Sveti Ivan Zelina
 Zelina II - Sveti Ivan Zelina
 Jedinstvo - Zagreb
 Marathon - Zagreb
 Mladost - Zagreb
 Mladost II - Zagreb
 Trešnjevka - Zagreb

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Doigravanje

Liga za 5. – 8. mjesto

Izvori 
 hhs-chf.hr, dokumenti 2010. 
 hhs-chf.hr, dokumenti 2011.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2010./11., broj 8 - Zima , preuzeto 24. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2010./11., broj 11 - Zima , preuzeto 24. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja - sezona 2010./11., broj 12 - Zima , preuzeto 24. rujna 2014.

2010-11